Os Viscondes de Altamira eram uma família da nobreza espanhola .

Genealogia

Primeira Geração  

 Dom Juan de Bivero

 Casado Dona Maria de Soto
 Seus filhos foram:

Segunda geração 

 Do, Pedro de Bivero.
 Prefeito Pérez de Vivero

 Casada com Gonzalo Pérez de Vaamonde. :* Tiveram três filhos

 D. Alonso Pérez de Vivero

 Natural da freguesia de San Esteban de Valle (atualmente pertencente ao Concelho de O Vicedo - Lugo)
 Casado Dª Inês de Guzmán
 Viúva do Conde de Trastamara
 Filha de Gil Gómez Davila, Senhor de Cespedosa y de Puente del Congosto, e de Dª Aldonza de Guzmán
 O pai de Alonso morreu quando ele era muito jovem e sua mãe o criou como um fidalgo
 Aos 15 anos marchou para Castela e tornou-se pajem de D. Álvaro de Luna, Condestável de Castela, Grão-Mestre da ordem militar de Santiago, e favorito de D. João II de Castela
 Mais tarde na vida, ele assumiu as funções de Secretário e Contador Mayor do Rei
 Senhor de Villajuán e Fuensaldaña
 Criado em Valladolid o Palacio de los Vivero - onde ficavam o Real Ministério das Relações Exteriores e a Audiência Territorial
 Criou o Castelo de Fuensaldaña, perto de Valladolid, onde se encontra o seu brasão; Sobre um fundo dourado, 3 plantas de hera na sua cor natural, cada uma com 7 folhas, montadas sobre rochas no mar, e ondas azuis e brancas.
 Dele descendem os Viscondes de Altamira, os Condes de Fuensaldaña, os Condes de Grajal, os Marqueses de Alcañices e outras ilustres famílias que levam o nome de (V)Bivero
 Alonso e Inés fundaram o mayorazgo (propriedade vinculada) 2 de dezembro de 1452
 Tiveram três filhos:

Terceira geração 

 Gonzalo de Vivero . Foi Capelão da Catedral de Santa Maria de Lugo, e foi Prelado ao lado de dom García Martínez Vaamonde, posteriormente elevado a Bispo de Salamanca em 1446. Ele morreu em 29 de janeiro de 1480.
 Vasco Pérez de Vivero. Capitão do Rei D. Fernando y Dª. Isabel. Em 1497 foi Alcaide da Fortaleza da Corunha .
 D. Juan de Bivero. Primogênito. 1º Visconde de Altamira. O título foi-lhe atribuído em 1467 pelo rei Henrique IV de Castela .

Casou-se a 14 de abril de 1456 com Dª. Maria de Acuña. Filha de D. Pedro de Acuña, 1º Conde de Buendía, e Inês Herrera. Sobrinho do Arcebispo de Toledo, Dom Alonso Carrillo.

Ele ocupou a sede dos Bíveros, até que, em 15 de junho de 1465, o rei Henrique IV retirou-lhe o título, por decreto real assinado em Zamora . Henrique IV então deu a sede dos Bíveros a Perdo Pardo de Cela em 27 de junho. Foi Contador de Henrique IV, Comandante Geral, Senhor de Cabezón, em Valladolid . Eles tiveram os seguintes filhos;

4. D. Gil González de Vivero y Davila 5. D. Lope 6. D. Francisco 7. D. Alonso de Vivero 8. Dª Aldonza de Vivero. Casada com D. Gabriel Manrique. Primeiro Conde de Osorno 9. Dona Maria de Vivero y Soto. Casa com Dom Luis de Tobar. Señor de Berlanga y Astudillo 10. Dona Isabel de Vivero 11. Dª Inês de Vivero. Casada com D. Diego Pérez de Osorio, Senhor de Villacís e Cervantes. Após a morte de seu pai, o rei, ele recebeu a sede dos Bíveros. Os Biveros não concordaram com isso, pegaram em armas e lutaram dentro dos muros da quinta, matando um filho de Dª. Inês na batalha.

Deste casamento vieram os condes de Villanueva de Cañedo.

Esta batalha obrigou o Rei a revogar o Decreto de Zamora, assinado em 1465, e atribuiu a sede dos Bíveros aos seus senhores originais.

12. Dona Mariana 13. Dª Catalina de Vivero

Quarta Geração 
Alonso Pérez de Bivero (1458 - 1509). Segundo Visconde de Altamira. Promotor da construção do Castelo de Fuensaldaña ( Valladolid ).

Foi casado em primeira instância com Elvira Bazán. Em segunda instância, María Manrique de Benavides. Eles tiveram os seguintes filhos; Juana de Acuña. Casada com Martín de Acuña. Filho de Juan de Acuña, III Conde de Valencia, Gijón y Pravia y Teresa Enríquez. Senhor de Matadion. Eles tiveram três filhos.

Quinta Geração 
1. Juan Pérez de Bivero. 3º Visconde de Altamira. 2. Antonio de Acuna. Senhor de Matadión. Com sucessão. 3. Fernando de Acuna. Senhor de Villafañe. Com sucessão. 4. Antônia de Acuña. Casada com Fernando Niño de Castro. Marquês de Valladolid . 5. Inês de Acuña.

Sexta Geração 
Alonso Pérez de Bivero. IV Visconde de Altamira. Casado com María de Mercado. Do Madrigal de las Altas Torres (Ávila). Filha de Juan de Mercado, de Madrigal, Cavaleiro da Ordem de Santiago . Eles foram sucedidos por:

sétima geração 
Juan de Bivero y Mercado. V Vizconde de Altamira. O rei Felipe II concedeu-lhe o título de Conde de Fuensaldaña. Casado com Madalena de Borja . Senhora da Casa de Loyola . Sobrinho de Francisco Bórgia . Eles não tiveram filhos.

Seus sucessores foram: D. Juan Esteban Pérez de Bivero Garcia de Quevedo, do ramo de D. Gil González de Bivero Y Davila (Condes de Davila). VI Visconde de Altamira. No ano de 1583 foi o 2º conde do Conde de Fuensaldaña. Seus títulos foram então herdados por Dom Alonso Pérez de Bivero Garcia de Quevedo, que continua na linha até hoje em dia.

Notas

Referências 

 Juan Donapétry Iribarnégaray Historia de Vivero y su Concejo . (Resumo dos capítulos III e XIV)

Famílias nobres da Espanha
Viscondes da Espanha
Nobres da Espanha